Bahnhof Singen steht für:
* Bahnhof Singen (Hohentwiel)
 Bahnhof Singen (Thür), siehe Singen (Stadtilm) #Bahnhof